Заверуха Іван Теодорович (1881—1961) — український священнослужитель, просвітній діяч, літератор; доктор теології, крилошанин, декан УГКЦ.